Plusieurs lacs se nomment lac Lewis :

 Lac Lewis, un lac temporaire de l'État de Washington aux États-Unis ;
 Lac Lewis, un lac du Wyoming aux États-Unis ;
 Lac de Lewis et Clark, un lac de barrage en Dakota du Sud et Nebraska aux États-Unis.